Доробанць () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Доробанць () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Доробанць.
 Доробанць () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Нікшень.